Världsmästerskapen i taekwondo 2019 arrangerades i Manchester i Storbritannien mellan den 15 och 19 maj 2019.

Manchester utsågs till värdstad i november 2016 i konkurrens med Houston i USA. Sydkorea blev den framgångsrikaste nationen i mästerskapen, med sju medaljer varav fyra guld.

Medaljörer

Damer

Herrar

Medaljtabell

Källor
 Manchester 2019 World Taekwondo Championships. World Taekwondo. Läst 24 september 2019.

Noter 

2019 i Storbritannien
2019
Internationella sportevenemang i Manchester
Sportåret 2019
Manchester under 2000-talet